Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1921 () прошёл в Амстердаме 1 марта. В круговом турнире приняли участие 8 участников. Чемпионом стал Арнольд Дамме с девятью очками. Это его первый национальный титул. Впервые произошёл делёж 2-3 мест и присвоение звание вице-чемпиона двоим спортсменам. Впервые действующий чемпион при защите титула занял предпоследнее место.

Призёры 
 — Арнольд Дамме

 — М.А. Хайе и Йохан Вос

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1921 год в шашках
1921 год в Нидерландах
Спортивные соревнования в Амстердаме
События 1 марта
Март 1921 года